Plusieurs villes possèdent une rue de la Charité :

Belgique 
 Rue de la Charité à Bruxelles ;
 rue de la Charité à Liège.

France 
 Rue de la Charité à Lyon ;
 rue de la Charité à Nancy ;
 rue de la Charité à Paris.
 rue de la Charité à Strasbourg.

Charité Rue